Il singolare del torneo di tennis Cologne Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Magnus Gustafsson che ha battuto in finale Marcos Górriz 6-2, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Magnus Gustafsson (Campione)
 Alexander Mronz (primo turno)
 Pablo Arraya (primo turno)
 Dmitrij Poljakov (secondo turno)

 José Francisco Altur (semifinali)
 Chris Garner (primo turno)
 Markus Zoecke (secondo turno)
 David Engel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Challenger 1991